Coecillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coecillo, San Felipe, Guanajuato, 
 El Coecillo, ort, Guanajuato, Irapuato, 
 Coecillo, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar